Воронько́ — українське прізвище. Походить від нецерковного чоловічого особистого імені Ворон.

Відомі носії:
 Воронько Олег Євгенійович ( 1974) — український ІТ-підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Воронько Олександр Григорович (1917—1997) — український льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Воронько Платон Микитович (1913—1988) — український поет, письменник, публіцист і драматург.

Українські прізвища